Bagirow ist der Familienname folgender Personen:

 Faiq Bağırow (* 1976), aserbaidschanischer Leichtathlet
 Mir Dschafar Abbassowitsch Bagirow (1896–1956), sowjetischer Politiker aus Aserbaidschan
 Natik Nadirowitsch Bagirow (* 1964), weißrussischer Judoka
 Rıfat Bağırov (* 1979), aserbaidschanischer Schachspieler
 Wladimir Bagirow (1936–2000), aserbaidschanischer Schachspieler

Siehe auch:

 Bağırov